Le  Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans a été organisé en Thaïlande et s'est déroulé du 21 au 29 août 1999.

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Barrages

Vainqueurs de poule

Éliminatoires entre  et 3

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions 
Meilleur joueur (MVP) : Pavel Abramov 
Meilleur marqueur : Jung Pyoung-Ho 
Meilleur attaquant : Pavel Abramov 
Meilleur contreur : Alexei Koulechov 
Meilleur serveur : Pavel Abramov 
Meilleur passeur : Kwon Young-Min 
Meilleur défenseur : Alan Domingos 
Meilleur réceptionneur : Alan Domingos

Classement final

Composition des équipes 

Entraîneur : Maurice Robert  ; entraîneur-adjoint : Denis CES

Liens internes 
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

Liens externes 

1999
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 1999
Monde masculin moins de 21 ans 1999
Monde masculin moins de 21 ans
1999 en Thaïlande
Sport en août 1999